Lúdas Matyi vagy Ludas Matyi előfordulásai

Irodalmi, színpadi művek
 Lúdas Matyi (1817) Fazekas Mihály elbeszélő költeménye
 Lúdas Matyi (1838) Balog István bohózata
 Lúdas Matyi (1911) Móricz Zsigmond vásári komédiája
 Lúdas Matyi (1960) táncjáték
 Ludas Matyi (1945–1992) szatirikus hetilap

Filmek
 Lúdas Matyi (1922) Deésy Alfréd filmje
 Ludas Matyi (1949) Nádasdy Kálmán és Ranódy László filmje
 Lúdas Matyi (1977) Dargay Attila rajzfilmje
 Lúdas Matyi (1994) Böjte József filmje